Персоналии
 Керсен, Арман де (Armand de Kersaint; 1742—1793) — французский граф, вице-адмирал, депутат Законодательного собрания и Конвента, умер на гильотине.
 Керсен, Ги Пьер де (Guy Pierre de Kersaint; 1747—1822) — французский контр-адмирал.
 Керсен, Ги Франсуа де (Guy François de Kersaint; 1703—1759) — французский командир эскадры, погибший в сражении в бухте Киберон; отец двух предыдущих.
 
Прочее
 «Керсе́н» (Kersaint) — французский эскадренный миноносец, названный в честь вице-адмирала Армана де Керсена.